Патнаик () — фамилия. Известные носители:

 Патнаик, Биджу (1916—1997) — индийский политический и государственный деятель, авиатор, борец за свободу Индии, главный министр штата Орисса (1961—1963 и 1990—1995).
 Патнаик, Джанаки (1927—2015) — индийский государственный деятель, главный министр штата Орисса (1980—1989, 1995—1999), губернатор штата Ассам (2009—2014)
 Патнаик, Навин (род. 1946) — главный министр штата Орисса с 2000 года.
 Патнаик, Прабхат (род. 1945) — индийский экономист-марксист.
 Патнаик, Утса (род. 1945) — индийский экономист-марксист.